Wahlkreis Kassel-Land steht für folgende Landtagswahlkreise in Hessen:

 Wahlkreis Kassel-Land I
 Wahlkreis Kassel-Land II